Рива-Паласио () — муниципалитет в Мексике, штат Чиуауа с административным центром в посёлке Сан-Андрес. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Riva Palacio дано в честь борца с интервентами, политического деятеля и писателя Висенте Рива Паласио.

Площадь муниципалитета равна 2263 км², что составляет 0,91 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 2309 метров, расположена в поселении Кампо-Сесента-и-Уно-и-Медио.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Чиуауа: на севере с Намикипой, на востоке с Чиуауа, на юге с Санта-Исабель и Гран-Морелосом, на западе с Куаутемоком.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1880 году, в его состав входит 96 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 66,3 %, промышленность и строительство — 15,5 %, сфера обслуживания и туризма — 16,9 %, прочее — 1,3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 99,3 %;
 водоснабжение: 99,2 %;
 водоотведение: 94,1 %.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Муниципалитеты Чиуауа
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чиуауа